Jesús Soto puede referirse a:

 Jesús Rafael Soto (1923-2005), artista plástico venezolano;
 Jesús del Carmen Soto (1928-2003), arquitecto paisajista español;
 Jesús Miguel Soto (1981), escritor venezolano.